Lajes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Acopiara (ort), Ceará, 
 Lajes (kommun), Rio Grande do Norte,

Portugal 

 Lajes (freguesia i Portugal, Guarda), Seia, 
 Lajes (freguesia i Portugal, Azorerna), Praia da Vitória, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar